Szabó Dénes Zoltán (Győr, 1932. –) magyar gépészmérnök, író, szakíró.

1950-ben érettségizett a Győri bencés gimnáziumban. 1955-ben diplomázott a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karának Épületgépészeti Tagozatán. Ezután kivitelezői, tervezői és műszaki fejlesztési területen dolgozott, műszaki publikációi (tervezési segédletek, szerelési terv gyűjtemények) a Típustervező Intézet (TTI) kiadásában jelentek meg. Kétéves algériai kiküldetése alatt készített magyar-francia nyelvű szakszótára kéziratban maradt. Nyugdíjazása után másfél évtizeden keresztül az Infoprod Műszaki Kiadónál dolgozott: a Műszaki kiadványok c. folyóirat épületgépészeti célszámainak felelős szerkesztőjeként. 

Ezzel párhuzamosan indult szépirodalmi tevékenysége is. 2000-ben jelent meg a honfoglalás korában játszódó első ifjúsági történelmi kalandregénye (Szabó D. Zoltán Napnyugat felé címen) a Magyar Őstörténeti Kutató és Kiadónál. Második könyve, az első történetének folytatása, 2015-ben Kalandos idők címen jelent meg a PÜSKI kiadó gondozásában. 1977-től hegyvidéki családi házában él Óbudán.

1932-ben született személyek
Élő személyek
Magyar gépészmérnökök
Magyar írók
Győriek